Открытый чемпионат Лиона по теннису среди мужчин 2017 (, (также известен как ATP Lyon Open 2017)  — 1-й розыгрыш ежегодного профессионального теннисного турнира среди мужчин, проводящегося в Лионе, Франция и являющегося частью тура ATP в рамках серии ATP 250.

В 2017 году турнир прошёл с 21 по 27 мая. Соревнование завершало околоевропейскую серию грунтовых турниров, подготовительную к Открытому чемпионату Франции.

Общая информация 
Первым номером посева в одиночном турнире стал Милош Раонич (№ 6 в мире на тот момент). Канадский теннисист добрался до полуфинала, где на двух тай-брейках проиграл третьему номеру посева Томашу Бердыху (№ 13 в мире). В финале чех встретился со вторым номером посева Жо-Вильфриду Тсонга (№ 12 в мире). В итоге первый титул нового турнира достался французу Тсонга. В основной сетке турнира сыграли два представителя России и лучше из них выступил Карен Хачанов, вышедший в четвертьфинал.

В парном турнире победу одержали не сеянный дуэт Андрес Мольтени и Адиль Шамасдин.

Соревнования

Одиночный турнир 
  Жо-Вильфрид Тсонга обыграл  Томаша Бердыха со счётом 7-6(2), 7-5.
 Тсонга выиграл 3-й одиночный титул в сезоне и 15-й за карьеру в основном туре ассоциации.
 Бердых сыграл 1-й одиночный финал в сезоне и 31-й за карьеру в основном туре ассоциации.

Первые раунды

Секция 1

Секция 2

Финал

Парный турнир 
  Андрес Мольтени /  Адиль Шамасдин обыграли  Маркуса Даниэлла /  Марсело Демолинера со счётом 6-3, 3-6, [10-5].
 Мольтени выиграл 1-й парный титул в сезоне и 2-й за карьеру в основном туре ассоциации.
 Шамасдин выиграл 1-й парный титул в сезоне и 3-й за карьеру в основном туре ассоциации.

См. также 
 Открытый чемпионат Лиона
 Мировой тур ATP 2017 года
 Мировой тур ATP 250

Ссылки 
 Официальный сайт 
 

Франция
Теннис
Май 2017 года
2017